Свети Николай, или свети Никола, може да се отнася за:

Светии 
 свети Николай Чудотворец (270 – 343), християнски духовник
 свети Никола Толентински (1246 – 1446)
 свети Никола Тавелич (1340 – 1391)
 свети Никола от Флюе (1417 – 1487)
 свети мъченик Николай Софийски Нови (ХVІ век)

Топоними

Църкви 
 България

 Европа
 Албания
 „Свети Никола“ – църква в Лежа
 Германия
 Свети Никола (Кил)
 „Свети Никола“ – църква в Лежа
 Естония
 „Свети Никола“ – църква в Талин
 Румъния
 „Свети Никола“ – катедрална църква в Тулча
 Северна Македония
 „Свети Никола“ – църква край с. Псача, единствена оцеляла от средновековен манастир
 „Свети Никола“ – съборна църква в Щип
 Маркова църква „Свети Никола“ – край село Драдня
 „Свети Никола“ – край село Любанища

Манастири 
 България
 Арбанашки манастир „Св. Никола“ – във Великотърновска епархия на БПЦ, край с. Арбанаси, област Велико Търново
 Батулийски манастир „Свети Николай Чудотворец“ – в Софийска епархия на БПЦ, край с. Батулия, Софийска област
 Калугеровски манастир „Свети Никола“ – в Пловдивска епархия на БПЦ, край с. Калугерово, област Пазарджик
 Капиновски манастир „Св. Никола“ – във Великотърновска епархия на БПЦ, край с. Къпиново, област Велико Търново
 Панчаревски манастир „Свети Никола“ – Летни – в Софийска епархия на БПЦ, край с. Панчарево, област София

 В чужбина
 Северна Македония
 Моклищки манастир „Свети Никола“ – край с. Ваташа
 Манастир „Свети Никола“ – в с. Слепче
 Манастир „Свети Никола“ – в с. Шишево
 Украйна
 Манастир „Свети Николай“ – в гр. Мукачево, Закарпатска област

Други 
 България
 Свети Никола – име на град (тогава село) Черноморец до 1951 г.
 Свети Никола – село в Североизточна България
 Ветроенергиен парк Свети Никола – вятърна електроцентрала край с. Свети Никола
 Свети Никола – старо име на връх Столетов, Централна Стара планина
 Свети Никола – проход в Западна Стара планина

 Северна Македония
 Свети Никола – град
 Свети Никола – община

Вижте също 
 Николай
 Никола